Okręty US Navy o nazwie USS "Lewis":
 Pierwszy "Lewis" był okrętem żaglowym 4 rangi o wyporności 308 ton. Miał być wykorzystany w ramach Stone Fleet.
 Drugi "Lewis" (DE-535) był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, który był w służbie w latach 1944-1960.

Lewis